Хуан Леон Хименес Молина (, род. 4 мая 1953) — коста-риканский шахматист, мастер ФИДЕ.

Четырехкратный чемпион Коста-Рики (1972, 1975, 1977 и 1978 гг.).

В составе сборной Коста-Рики участник двух шахматных олимпиад (1976 и 2006 гг.) и командного первенства мира среди студентов 1976 г.

Участник ряда международных турниров.

В 1998 и 2001 гг. представлял Коста-Рику в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Л. Хименеса в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Л. Хименеса на сайте 365Chess

Шахматисты Коста-Рики
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам